Knoxville a következőkre utalhat:

Települések az USA-ban:

 Knoxville (Arkansas)
 Knoxville (Georgia), Crawford megye székhelye
 Knoxville (Illinois)
 Knoxville (Iowa)
 Knoxville (Pennsylvania)
 Knoxville (Tennessee)
 New Knoxville (Ohio)

Személynévként:
 Johnny Knoxville, amerikai komikus színész